Der Ringrocker Bandcontest (eigentlicher Name: ringrocker.com Band-Contest) ist ein Wettbewerb für Underground-Bands aus der ganzen Welt. Der Gewinner des Wettbewerbes erhält die Möglichkeit, als Newcomer bei Rock am Ring aufzutreten. Die Gewinner des Wettbewerbs 2012, Destination Anywhere, wurden zudem beim Schwester-Festival Rock im Park bestätigt.

Geschichte 
Der Ringrocker Bandcontest wurde erstmals im Jahr 2004 veranstaltet. Organisator des Musikwettbewerbes ist die Rock-am-Ring-Community ringrocker.com. Dieser wird als Voting- und Live-Wettbewerb ausgetragen. Seit der Erstaustragung im Jahr 2004 nahmen mehr als 5,000 Bands an dem Wettbewerb teil, 2012 alleine waren 393 aus 19 Ländern. Das deutsche Musikmagazin VISIONS kooperiert mit ringrocker und stellt zudem einen Teil der Jury im ersten Abschnitt des Contests.

Ablauf

Anmeldung 
Immer zu Beginn eines Jahres (meistens Mitte Januar bis Mitte Februar) haben Bands die Möglichkeit, sich bei dem Wettbewerb anzumelden. Hierzu muss eine Bezugsperson sich ein kostenloses Profil auf der ringrocker.com-Website anlegen und die Band anmelden. In den meisten Fällen ist diese Bezugsperson ein Musiker innerhalb der Band. Für die Anmeldung werden zwei Stücke benötigt, welche auf einem Zwischenserver (zum Beispiel: Dropbox) gespeichert werden. Filesharing-Seiten wie Rapidshare sind dabei nicht erlaubt, auch Links zu Facebook, MySpace oder ReverbNation werden nicht akzeptiert. Außerdem wird ein Foto, eine kurze Biografie und Webseiten der Band verlangt. Gruppen, die in den Vorjahren bereits am Wettbewerb teilgenommen haben können sich zum Folgewettbewerb anmelden ohne dabei ein neues Profil anlegen zu müssen.

Voting 
Um aus den registrierten Bands die fünf besten Gruppen zu ermitteln, finden die ersten beiden Runden des Wettbewerbes als Voting statt. In der ersten Runde wird eine Jury aus ausgewählten Mitgliedern der Ringrocker-Community und dem Magazin VISIONS gebildet, die jede einzelne Band mit Punkten bewerten. Dabei vergibt jedes Jury-Mitglied einer Gruppe einen bis fünf Punkte, wobei ein Punkt die Schlechteste und fünf Punkte die beste Bewertung darstellt. Nach vier Wochen werden die vergebenen Punkte addiert und die 50 Gruppen mit der höchsten Bewertung stehen in der nächsten Runde. Sollten mehrere Gruppen die gleiche Punktzahl aufweisen wie die Band, die an 50. Stelle gelistet wird, steigen diese ebenfalls in der nächsten Runde ein.

Die zweite Runde des Contests ist ebenfalls ein Voting. In dieser Runde hat die gesamte Community die Möglichkeit, für ihre Favoriten zu stimmen. Auch hier werden wieder ein bis fünf Punkte vergeben. Jedes Community-Mitglied hat die Möglichkeit, ein einziges Mal seine Favoriten zu wählen. Um einen fairen Ablauf des Wettbewerbes zu gewährleisten, überprüfen Administratoren den Wettbewerb. Bei einem Verstoß, der anderen Gruppen zum Nachteil sein kann, kann die Organisation auch einen Wettbewerbs-Ausschluss aussprechen und die betreffende Band disqualifizieren. Nach 4 Wochen werden die vergebenen Punkte der Community addiert. Die fünf besten Bands spielen dann im Finale um den freien Platz als Newcomer-Band bei Rock am Ring aus.

Finale 
Das Finale, ein Live-Auftritt der fünf am besten bewerteten Bands aus den Votings, findet in jährlich wechselnden Konzertgeländen statt. 2012 war der Austragungsort das Skaters Palace in Münster, im Jahr zuvor fand das Finale im Underground in Köln statt. Beim Finale entscheidet das Publikum vor Ort über den Sieger des Wettbewerbs. Die Gewinner-Bands spielen jeweils ein 25-Minuten- bzw. 30-Minuten-Set auf der „Clubstage“. Bis 2011 spielten die Contestsieger auf der „Alternative Stage“.

Bisherige Gewinner 
 2004: Heliotype aus Oldenburg
 2005: Verlen aus Kelkheim bei Frankfurt am Main
 2006: 5BUGS aus Berlin
 2007: The Intersphere aus Mannheim (gegründet und teilgenommen als Hesslers)
 2008: City Light Thief aus Grevenbroich (gegründet und teilgenommen als Whisk?!)
 2009: Exposed to Noise aus Dortmund
 2010: Lo Parker aus Bersenbrück
 2011: I AM JERRY aus Bochum
 2012: Destination Anywhere aus Siegen
 2013: Killerpilze aus Dillingen

Line-Ups (am Festivaltag des Contest-Siegers) 
In den Jahren 2004 und 2005 spielten die Ringrocker-Contest-Gewinner auf dem „Talent Forum“, zwischen 2006 und 2009 wechselten sich die „Alternastage“ und die zwischenzeitlich ins Leben gerufene „Clubstage“ ab. Seit 2012 spielen die Contest-Sieger auf der „Clubstage“. Die Gewinner-Bands spielten in den letzten Jahren an verschiedenen Tagen. Üblicherweise spielen Bands, die einen Newcomer-Contest eines Festivals gewinnen, am ersten Festival-Tag. Eine seltene Ausnahme ist der „New Blood Award“ des Summer Breeze. Dort spielen die sechs Finalisten am ersten Festival-Tag den Sieger aus, welcher am Tag drauf ein zweites Mal auf dem Festival spielt.

Siehe auch 
 Rock am Ring
 Rock im Park
 Ringrocker Warm Up Party

Weblinks 
Website des Ringrocker Bandcontests

Musikwettbewerb
Erstverleihung 2004